SSI — абревіатура що може означати:
 SSI (інтерфейс передачі даних) — , синхронно-послідовний інтерфейс передачі даних, що застосовується в промисловості і базується на стандарті EIA-422.
 SSI (програмування) — мова для динамічної збірки вебсторінок на сервері з окремих складових частин і генерації зібраного вихідного HTML-документа.